Die isländische Fußballmeisterschaft 1992 war die 81. Spielzeit der höchsten isländischen Fußballliga. Die Liga begann am 23. Mai 1992 und endete mit den letzten Spielen am 13. September 1992.

Die zehn teilnehmenden Vereine traten in einer einfachen Hin- und Rückrunde je zweimal gegeneinander an. Aufsteiger ÍA Akranes konnte als Aufsteiger zum ersten Mal seit 1984 den Titel gewinnen. Es war der 13. Triumph in der Vereinsgeschichte. Auch der zweite Aufsteiger, Þór Akureyri, schaffte als Dritter den Klassenerhalt leicht. Titelverteidiger Víkingur Reykjavík musste sich mit dem siebenten Platz zufriedengeben.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Zeile. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Torschützenliste 
Die folgende Tabelle gibt die besten Torschützen der Saison wieder.

Weblinks und Referenzen 

Fußballsaison 1992
1992